Tomografia axial computadorizada, método complementar de diagnóstico por imagem
 Teatro Álvaro de Carvalho, teatro em Florianópolis
 Tecnologia Automotiva Catarinense, montadora de veículos brasileira.
TAC - Teoria da Absorção do Conhecimento, livro de Bruno Borges

Desambiguação